BiH:
 Brezovik (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko

Crna Gora
 Brezovik (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić